До Списку міст Буркіна-Фасо включені всі населені пункти держави Буркіна-Фасо з населенням понад 10 000  осіб на момент проведення останнього перепису (2006 р.).

Найбільшим містом країни є столиця Уагадугу (1,2 млн осіб), у столичній же агломерації проживає в цілому близько 8 % населення країни.

У таблицю включені дані про населення найбільших міст Буркіна-Фасо за результатами останніх трьох переписів: 10 грудня 1985 року, 10 грудня 1996 роки та 9 грудня 2006 року. Також вказані область та провінція, в яких розташовані міста. Кількість жителів відповідає тій кількості населення, яка проживає в географічних межах населеного пункту, а не міста чи місцевості в політичному сенсі.

Джерела

Посилання 

 Institut National de la Statistique et de la Demographie 
 Association des Municipalités du Burkina Faso
 World Gazetteer — Населення міст Буркіна-Фасо 

 
Буркіна-Фасо
Списки:Буркіна-Фасо